Esta é uma lista de vulcões ativos e extintos na Grécia.
 
 

Grecia
 
Vulcoes